Toray Pan Pacific Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 19–25 września 2016 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Japonii
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)